Farkas Éva
 Farkas Éva (1940) operaénekes (alt)
 Farkas Éva (1942) zongora- és szolfézstanár
 Farkas Éva (1949–2018) Balázs Béla-díjas vágó
 Farkas Éva (1957) bábszínésznő
 Farkas Éva (1960) gobelinművész
 Farkas Éva (1986) rövidpályás gyorskorcsolyázó, olimpikon
hasonló nevűek
 Farkas Éva Erzsébet (1969) Makó polgármestere (2014–)

Jegyzetek